

Anno 
 157 o 157 a.C.

Codici 
 157  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Frasso Sabino

Matematica 
 157 – numero